

Persone
 Giuseppe Bellocco – mafioso italiano
 Gregorio Bellocco – mafioso italiano
 Umberto Bellocco – mafioso italiano

Altro
 'Ndrina Bellocco – clan mafioso italiano